Vitrolles indica tre comuni della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Vitrolles  – comune francese nel dipartimento delle Alte Alpi
 Vitrolles  – comune francese nel dipartimento delle Bocche del Rodano
 Vitrolles-en-Luberon  – comune francese nel dipartimento della Vaucluse